Farinha-seca é a designação comum de algumas espécies de árvore:

 Balfourodendron riedelianum: conhecida também como guatambu, marfim e pequiá, uma rutácea; 
 Peltophorum dubium: conhecida também como faveiro-camurça, canafístula, sobrasil, tamboril-bravo, uma Caesalpinioideae. 

Desambiguação